

Cinema 
 Bart – orso Kodiak protagonista di numerosi film.

Geografia
 Bart – comune francese del dipartimento del Doubs.

Fumetti
 Bart – personaggio del manga e anime Ken il guerriero.
 Bart – rivista giapponese di manga.

Onomastica
 Bart – ipocoristico inglese del nome Bartolomeo.

Persone
 Jean Bart – ammiraglio e corsaro francese.
 Lionel Bart – compositore britannico.
 Roger Bart – attore statunitense.
 Jakub Bart-Ćišinski – poeta, drammaturgo e presbitero tedesco

Sigle
 BART – acronimo di "Bay Area Rapid Transit District", sistema di trasporto pubblico su rotaia della San Francisco Bay Area.

Pagine correlate
 Barth (disambigua)